Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1962 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 25 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Karen Susman bat Věra Suková en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Ann Haydon-Jones et Maria Bueno.

Parcours 
Trente-deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames du tournoi de Wimbledon

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1962
Wimbledon Simple dames
Sport en Angleterre en 1962
Tennis en juin 1962
Sport en juillet 1962